Mesterholdenes Europa Cup finale 1964 var en fodboldkamp der blev spillet den 27. maj 1964. Kampen blev spillet foran 71.333 tilskuere på Prater Stadion i den østrigske hovedstad Wien, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1963-64. De deltagende hold var italienske Inter Milano og spanske Real Madrid.

Det var kulminationen på den niende udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var første gang at Inter var nået frem til finalen. For Real Madrid var det allerede syvende gang at de var nået frem til finalen, hvoraf de fem første blev vundet. 

Sandro Mazzola bragte efter 43 minutter Inter foran 1-0. Godt et kvarter inde i 2. halvleg øgede Aurelio Milani føringen for italienerne. I det 70. minut reducerede Felo til 1-2 for Real Madrid, men blot seks minutter senere scorede Sandro Mazzola sit andet mål, og sikrede Inter sejren med 3-1.

Kampen blev ledet af den østrigske dommer Josef Stoll.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1963/64  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1964
FC Internazionale Milano
Real Madrid
Fodbold i 1964
Sport i Wien